ASQ steht für:
 Administrative Science Quarterly, eine US-amerikanische Fachzeitschrift für Organisationsforschung und Organisationspsychologie
 Allgemeine Schlüsselqualifikation, siehe Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen
 American Society for Quality
 Atlantic Southeast Airlines Inc., eine ehemalige amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Austin Airport, Flughafen in Austin, US-Bundesstaat Nevada nach dem IATA-Code
 ExpressJet, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

asq steht für:
 Österreichische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

ASQ